Чемпионат России по пляжному футболу 2022 — 18-й чемпионат страны по данному виду спорта.

Участники 
 «Дельта» (Саратов)
 «Кристалл» (Санкт-Петербург)
 «Крылья Советов» (Самара)
 «Локомотив» (Москва)
 Сборная Санкт-Петербурга
 «Спартак» (Москва)
 «Строгино» (Москва)
 ЦСКА (Москва)

События турнира 
 I тур в Санкт-Петербурге, Nova Arena
 II тур в Москве, Центр пляжных видов спорта «Динамо»
 III тур в Санкт-Петербурге, Nova Arena
 IV тур в Москве, Центр пляжных видов спорта «Динамо»

Предварительный этап 
 Турнирная таблица

 Результаты матчей

 •  •

Примечания

Ссылки 

Чемпионаты России по пляжному футболу